Korhan Abay (Istambul, 1954) é um ator turco.

Nascidos em 1954
Atores da Turquia
Naturais de Istambul
Apresentadores do Festival Eurovisão da Canção